Birman ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Birman (1928–2011), sowjetisch-US-amerikanischer Ökonom
 Joan Birman (* 1927), amerikanische Mathematikerin
 Joseph L. Birman (1927–2016), US-amerikanischer Physiker
 Michail Schljomowitsch Birman (1928–2009), russischer Mathematiker
 Serafima Germanowna Birman (1890–1976), russische Schauspielerin

Siehe auch:
 Birman-Sequenz
 Birmann
 Bierman
 Biermann

he:בירמן (פירושונים)